Slovo rekombinace má více významů:

 Rekombinace (genetika) – označení pro různé změny v DNA spočívající v jejím rozštípnutí a připojení k jinému řetězci, jíž vznikají nové vlastnosti
Meiotická rekombinace – tzv. crossing-over
Mitotická rekombinace – vzácnější
Rekombinantní DNA technologie
V(D)J rekombinace – náhodná kombinace částí genů pro vznik náhodných struktur v imunitním systému
rekombinantní vakcína – typ vakcíny, která je méně nákladná a je tvořena pomocí DNA rekombinantních technologií. Funguje na principu začlenění genomu kódujícího protein, který nese antigenní determinantu příslušného patogenního organismu, do nepatogenní bakterie, viru či plísně. (patogen je obvykle zbavený možnosti replikace)
 Rekombinace (fyzika) – vykompenzování elektrického náboje (zánik páru elektron – díra v polovodičích)
 Rekombinace (chemie) – opak disociace